Die Berner Oberland-Bahnen AG (BOB) mit Sitz in Interlaken ist eine am 2. November 1888 gegründete, aber erst im Rahmen der finanziellen Sanierung nach dem Zweiten Weltkrieg ins Handelsregister eingetragene Schweizer Schmalspurbahn-Gesellschaft im Berner Oberland. Sie betreibt
 die am 1. Juli 1890 eröffnete meterspurige Berner Oberland-Bahn (BOB) von Interlaken Ost über Zweilütschinen nach Lauterbrunnen und Grindelwald, sowie
 die von Wilderswil ausgehende Schynige Platte-Bahn (SPB), eine reine Zahnradbahn in 80-cm-Spur, die am 14. Juni 1893 eröffnet und mit Kaufvertrag vom 5. Februar 1895 von den BOB übernommen wurde.

Beide Bahnen sind seit 1914 mit 1500 Volt Gleichstrom elektrifiziert.

Unternehmensstruktur 
Im Jahre 2000 gründeten die BOB  (Anteil 33 %) zusammen mit der Jungfraubahn Holding (JBH, Anteil 67 %) die Jungfraubahnen Management AG als gemeinsame Betriebsgesellschaft.

Seit der Übernahme der Schynige Platte-Bahn (SPB) im Jahre 1895 führen die Berner Oberland-Bahnen eine getrennte Statistik für ihre beiden Bahnstrecken. Im Gegensatz zur im touristischen Bereich tätigen SPB erhalten die Berner Oberland-Bahnen für die Strecke der Berner Oberland-Bahn Abgeltungen der öffentlichen Hand.

Das Aktienkapital der Berner Oberland-Bahnen AG ist eingeteilt in 123'410 Inhaberaktien zu nominal 100 Franken. Weil die BOB im öffentlichen Verkehr tätig sind, haben Bund und Kanton eine Aktienmehrheit erworben. Bedeutende Beteiligungen an der Berner Oberland-Bahnen AG halten:
 Schweizerische Eidgenossenschaft, 36 %
 Kanton Bern, 34 %
 Rolly Fly SA Holding, Chur, 11 % (im Eigentum von Rolf Georg, seinerseits Eigentümer der Georg Verkehrsorganisation)
 Jungfraubahn Holding AG, Interlaken, 8 %

2017 zählte die Berner Oberland-Bahn 3,243 Millionen und die Schynige Platte-Bahn rund 240'000 Passagiere. Damit erzielte das Unternehmen insgesamt einen Betriebsertrag von 40,015 Millionen Franken. In den Jahren 2020 und 2021 ist der Umsatz infolge der Corona-Pandemie massiv zusammengebrochen.

Literatur 
 Hans Häsler: Die Berner-Oberland-Bahnen. Minirex AG, Luzern, ISBN 3-907014-04-9.
 Ralf Roman Rossberg: Die Jungfrau-Region und ihre Bahnen. Hallwag, Bern/Stuttgart 1983, ISBN 3-444-06064-5.
 Wolfgang Finke: Die Fahrzeuge der Jungfraubahnen 1. Ein Buch auf DVD, Verlag tram-tv, Köln 2010, ISBN 978-3-9813669-2-1
 Wolfgang Finke: Die Fahrzeuge der Jungfraubahnen 2. Ein Buch auf DVD, Verlag tram-tv, Köln 2010, ISBN 978-3-9813669-3-8

Weblinks 

 Berner Oberland-Bahnen AG, auf der Website der Jungfraubahnen Management AG

Einzelnachweise 

Bahngesellschaft (Schweiz)
Unternehmen (Interlaken)
|BernerOberlandBahnen
Gegründet 1888